«Every Other Freckle» — композиция английской инди-рок группы alt-J, был выпущен как третий сингл с их второго студийного альбома This Is All Yours 14 августа 2014 года, Spin описали его как «Отчасти сингл фолковый... в каких-то местах даже этакий гимн Умпа-Лумпы, и в целом имеющий типичное для alt-J фуззовое звучание».

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Release history

Источники

Песни Alt-J